

Toponyme
Souday est une commune française, située dans le département de Loir-et-Cher

Patronyme
Paul Souday, né au Havre le  et mort à Neuilly-sur-Seine le , est un critique littéraire et essayiste français.